Nogometno Društvo Gorica ist ein slowenischer Fußballverein aus der Grenzstadt Nova Gorica. Der Verein zählt neben NK Maribor und NK Olimpija Ljubljana zu den erfolgreichsten Vereinen des Landes und spielte ab der Ligagründung bis zum ersten Abstieg 2019 durchgängig in der höchsten slowenischen Liga.

Geschichte 
Der Klub wurde im Oktober 1947 als slowenischer Fußballklub gegründet, als die Stadt Gorizia gemäß dem Frieden von Paris zwischen Italien und Slowenien geteilt wurde. ND Gorica gehörte 1991 zu den 21 Gründungsmitgliedern der 1. SNL. In der Ewigen Tabelle liegt die Mannschaft hinter Maribor auf dem zweiten Rang (Stand 2015). 1996 gelang der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte, als man den bisherigen Serienmeister NK Olimpija Ljubljana hinter sich lassen konnte. Dies ermöglichte die erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb, Vardar Skopje erwies sich jedoch in beiden Spielen als zu stark und gewann mit 1:0 und 2:1. Auch in der folgenden Saison konnte man sich als Dritter für den UEFA-Pokal qualifizieren, in dem man dieses Mal erst in der zweiten Runde am FC Brügge scheiterte. Auch in den folgenden Jahren gelangen vordere Plätze, die ein ums andere Mal auch die Qualifikation für die internationalen Bewerbe bedeuteten. Allerdings gelang erst 2001 der nächste Titelgewinn, als der Klub sich in den beiden Pokalfinalspielen gegen Olimpija Ljubljana durchsetzte. Nach einer 0:1-Hinspiel-Niederlage gelang im Rückspiel ein 4:2-Erfolg. Im folgenden Jahr konnte der Titel verteidigt werden, Aluminij Kidricevo verlor beide Spiele mit 0:4 bzw. 1:2. 2004 bis 2006 konnte ND Gorica jeweils die nationale Meisterschaft für sich entscheiden. 2005 verpasste man das Double nur knapp, als man das Pokalfinale unglücklich durch ein Eigentor gegen den NK Celje mit 0:1 verlor. 2019 steigt die Mannschaft von ND Gorica zum ersten Mal seit 1991 aus der 1. SNL ab. In der darauffolgenden Zweitligasaison belegte das Team Platz zwei und qualifizierte sich somit für die Relegation. Sie spielten gegen den Vorletzten aus der 1. SNL, den NK Triglav. Nach beiden Spielen gewann Gorica mit 6:1 und schaffte somit den direkten Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse Sloweniens. Am Ende der Saison ging es zwar direkt wieder hinab in die 2. SNL, doch ein Jahr später feierte man erneut den Wiederaufstieg in die Erste Liga.

Erfolge 
 Slowenischer Meister: 1996, 2004, 2005, 2006
 Slowenischer Pokalsieger: 2001, 2002, 2014

Platzierungen

Europapokalbilanz

Bekannte Spieler 
  Milan Osterc (1996–1998, 2007–2010)
  Nikola Nikezić (2006–2007)
  Etien Velikonja (2007–2010, 2019–)
  Massimo Coda (2013–2014)
  Blessing Eleke (2014–2016)
  Rifet Kapić (2016–2018)

Ehemalige Trainer 
  Srečko Katanec (1997–1998)
  Luigi Apolloni (2013–2014)
  Aleksandar Jović (2020–2021)

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz

 
Slowenischer Fußballverein
ND Gorica